Schalit ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Schalit (1898–1979), israelischer Philologe und Historiker
 Gilad Schalit (* 1986), israelischer Soldat und Entführungsopfer
 Heinrich Schalit (1886–1976), Komponist
 Isidor Schalit (1871–1954), Zahnarzt in Wien und Zionist
 Leon Schalit (1884–1950) Schriftsteller und Übersetzer in Wien

Siehe auch:
 Shalit